Poltawa bezeichnet:
 Poltawa, eine Stadt in der Ukraine
 Oblast Poltawa, Verwaltungseinheit in der Ukraine
 Gouvernement Poltawa, im ehemaligen russischen Kaiserreich
 Schlacht bei Poltawa, eine Schlacht zwischen Russland und Schweden 1709
 Poltawa (Puschkin) ist eine Verserzählung von Alexander Sergejewitsch Puschkin
 Poltawa (Kupjansk), Dorf in der Ostukraine, Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Poltawa (Swatowe), Dorf in der Ostukraine, Oblast Luhansk, Rajon Swatowe
Schiffe:
 Poltawa (Schiff, 1712), 52/54-Kanonen-Linienschiff der Kaiserlich Russischen Marine (1712–1727)
 Poltawa (Schiff, 1743), 66-Kanonen-Linienschiff der Slawa-Rossii-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1743–1750)
 Poltawa (Schiff, 1754), 66-Kanonen-Linienschiff der Slawa-Rossii-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1754–1764)
 Poltawa (Schiff, 1808), 110-Kanonen-Linienschiff der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1808–1812)
 Poltawa (Schiff, 1829), 84/90-Kanonen-Linienschiff der Imperatritsa-Aleksandra-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1829–1860)
 Poltawa (Schiff, 1894), russisches Schlachtschiff der Petropawlowsk-Klasse
 Poltawa (Schiff, 1911), russisches Schlachtschiff der Gangut-Klasse
 Poltawa-Klasse (1808), Klasse von vier 110-Kanonen-Linienschiffen der Kaiserlich Russischen Marine (1808–1830)

Poltava bezeichnet:
 (2983) Poltava, ein Asteroid
 Poltava-Klasse, Klasse von Stückgutfrachtschiffen